Тосс (фр. Tosse) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.

 Анна Тосс (нар. 8 вересня 1962, Стокгольм, Швеція) — шведська письменниця.